Бирс () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Бирс, Амброз (1842—1913/14) — американский писатель, журналист, автор юмористических и «страшных» рассказов.
 Бирс, Бетси (род. 1957) — американский продюсер.
 Бирс, Джулия (1835—1913) — американская художница.
 Бирс, Клиффорд Уиттингем (1876—1943) — основатель движения психогигиены.

Топоним 
 Бирс — река в Швейцарии (левый приток Рейна).

См. также 
 Де Бирс
 Бирск
 Бирса
 Берс